Crush on You (Nero)
Crush on You (The Jets)
Crush on You (Lil' Kim)